UBN steht für:
 Union pour un Burkina Nouveau, politische Partei in Burkina Faso
 New Ulaanbaatar International Airport (IATA-Code)

Ubn steht für:
 Unbinilium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 120

Abkürzung